Rasputin steht für:
 Grigori Jefimowitsch Rasputin, 1869–1916, russischer Wanderprediger und Geistheiler
 Rasputins Liebesabenteuer, der erste (Stumm-)Film (1928) über den russischen Wundermönch
 Rasputin (1932), deutscher Spielfilm
 Rasputin: Der Dämon Rußlands, US-amerikanischer Spielfilm (1932)
 Rasputin (1938), französischer Spielfilm
 Rasputin (1954), französischer Spielfilm
 Rasputin, der Dämon von Petersburg, italienisch-französischer Spielfilm (1960)
 Rasputin – der wahnsinnige Mönch, britischer Historienfilm (1965)
 Rasputin (1966), deutscher Fernseh-Zweiteiler von Robert A. Stemmle
 Rasputin – Orgien am Zarenhof, deutscher Pornofilm (1983)
 Rasputin (1990), Musical von Volker Plangg
 Rasputin (1996), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Polizeiruf 110: Rasputin, deutscher Kriminalfilm aus dem Jahr 1999
 Rasputin (2011), französisch-russischer Fernsehfilm von Josée Dayan mit Gérard Depardieu
 Rasputin, Künstlername von Jon Symon (1941–2015), britischer Rockmusiker
 Rasputin (Lied), Lied der Band Boney M. (1978)

Rasputin ist der Familienname folgender Personen:
 Grigori Jefimowitsch Rasputin (1869–1916), russischer Wunderheiler und Wanderprediger
 Maria Rasputin (1898–1977), russische Autorin
 Walentin Grigorjewitsch Rasputin (1937–2015), russischer Schriftsteller

Rasputin ist der Name von:
 Rasputin (Tiger) (2003–2016), Sibirischer Tiger aus dem Allwetterzoo Münster